Кубасово — название населённых пунктов в России:
 Кубасово — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Кубасово — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.
 Кубасово — село в Красноармейском районе Саратовской области.
 Кубасово — деревня в Кашинском районе Тверской области.

См. также 

 Ближняя Кубасова
 Дальняя Кубасова